Fedro (dal greco: , Phaîdros) può riferirsi a:
Fedro, autore di celebri favole, attivo nel I secolo, scrittore romano di origine greca e condizione servile
Fedro, dialogo platonico
 Fedro,  (II-I secolo a.C.), filosofo epicureo
 Fedro – forma maschile del nome proprio di persona Fedra